Mound Prairie Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mound Prairie Township (Iowa)
 Mound Prairie Township (Minnesota)